Station Olette-Canaveilles-les-Bains is een spoorwegstation in de Franse gemeente Olette.

Olette-Canaveilles-les-Bains